Les saints ou saintes sont, dans certaines religions, des personnes distinguées pour leurs qualités morales ou leur vie exemplaire et vénérées par les fidèles.

Localités 
Saints est le nom de deux communes françaises :

 Saints, Seine-et-Marne
 Saints-en-Puisaye, Yonne

Sports 
Saints est le nom ou le surnom de plusieurs équipes sportives dans des pays anglophones :

 Les Saints de la Nouvelle-Orléans, en football américain
 Les Northampton Saints, en rugby à XV
 Le St Helens RLFC, en rugby à XIII
 Le Southampton Football Club., en football

Musique 
 The Saints, groupe de rock australien
 The Saints, abréviation fréquemment utilisée du titre de la chanson When the Saints Go Marching In